Olivo est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 America Olivo (1978- ), actrice et chanteuse américaine
 Brock Olivo (1976- ), joueur de football américain
 Chi-Chi Olivo (1928-1977), joueur de baseball dominicain
 Diomède Olivo (1919-1977), joueur de baseball dominicain
 Dora Olivo (1943- ), politicien américain
 Frank Olivo, politicien américain
 Horacio Olivo, acteur et humoriste porto-ricain
 Karen Olivo (1976- ), actrice américaine
 Miguel Olivo (1978- ), joueur de baseball dominicain
 Raúl Olivo (1976- ), acteur vénézuélien
 Renzo Olivo (1992- ), joueur de tennis argentin
 Roberto Olivo (1914-2005), arbitre professionnel vénézuélien de baseball
 Rosario Olivo (1940- ), homme politique italien

Le mot Olivo peut aussi faire référence à :
 Olivo e Pasquale (1827), opéra-bouffe en deux actes, musique de Gaetano Donizetti, livret de Jacopo Ferretti